Para el término de arquitectura, véase:
 Grada (arquitectura)
Para el término de náutica, véase:
Grada (náutica)
Para el término de agricultura, véase:
 Grada (agricultura)